Џером има више значења:
 Округ Џером (Ајдахо)
 Џером (Пенсилванија)
 Џером (Аризона)
 Џером (Арканзас)
 Џером (Илиноис)